Jonathan Garcia (wielrenner) (1981), Amerikaans voormalig wielrenner.
 Jonathan Garcia (schaatser) (1986), Amerikaans inline-skater en schaatser.